В парному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Ева Пфафф 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш-Піт (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Бетсі Нагелсен /  Енн Вайт (1-ше коло)

 Беверлі Моулд /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (фінал)
 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International